Ludovik I. Anžuvinac
 Ludovik I., portugalski kralj